Бериловац је насеље Града Пирота у Пиротском округу. Према попису из 2011. има 1838 становника (према попису из 2002. било је 1933 становника).

Насеље је познато по виноградарству, ситном сточарству и производњи млека. До педесетих година у насељу је радила воденица Ђецина на Нишави са 9 каменова.

Демографија 
У насељу Бериловац живи 1500 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,7 година (36,8 код мушкараца и 36,6 код жена). У насељу има 627 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,08.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Од ослобођења од Турака, али нарочито у послератном периоду, насеље бележи константно повећавање броја досељеника с разних страна, што се најјасније сагледава у томе што је укупан број становника више него утростручен према последњем попису у односу на 1948. годину. Највише досељеника је било из Височке Ржане, Брлога и Јеловице и Топлог Дола.

Насеље има свега 5,6% аграрног становништва (1991), док је већина запослена у Управи и делу погона хидроцентрале као и у самом Пироту.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пироту
Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији